Виктор Григорьевич Глушков (10 марта [23 марта по новому стилю] 1883, Верный (Алма-Ата) — 1937, тюрьма г. Ленинград) — русский учёный-гидролог, специалист в области гидротехники и гидродинамики. Член-корреспондент Академии наук СССР по Отделению математических и естественных наук (гидрология) с 29 марта 1932. Академик ВАСХНИЛ.

Биография 
Родился 10 марта (23 марта по новому стилю) 1883 года в городе Верный (Алма-Ата). Отец его, Григорий Васильевич Глушков, выходец из крестьянской семьи, художник по образованию, выпускник Санкт-Петербургской Императорской академии художеств (год окончания 1877), учитель рисования, черчения и чистописания мужской и женской Верненских гимназий. Мать, Сусанна Васильевна, была дочерью священника.

В 1901 году окончил с золотой медалью гимназию и поступил в Петербургский институт инженеров путей сообщения. После окончания института был оставлен на кафедре для совершенствования по гидротехнической специальности. Год провёл в научной командировке по России и за границей: в Германии, Франции и Италии.

Три года заведовал Гидрометрической частью Туркестанского края, опубликовав за это время 32 научные работы. Потом до 1920 года руководил Гидрометрической частью Европейской России (жил в Петрограде).

В 1918—1920 гг. заведовал Водноэнергетическим бюро Отдела по подготовке электрификации Северного района России. В последующие годы участвовал в проектировании многих гидроэлектростанций и других сооружений, в том числе Волго-Донского канала.
Организатор (1922) Российского гидрологического института, в течение 14 лет был его руководителем.

Заслуженный деятель науки и техники РСФСР (1931). В 1932 году избран членом-корреспондентом АН СССР, в 1935 — академиком ВАСХНИЛ.

Арестован 25 или 26 декабря 1936 года. На момент ареста — директор Государственного гидрологического института, руководитель работ по водному кадастру СССР.

Выездной сессией Военной коллегии Верховного суда СССР в г. Ленинград 22 мая 1937 приговорён по ст. ст. 58-7-8-11 УК РСФСР к высшей мере наказания. Расстрелян 23 мая 1937 года.

Память 
В честь В. Г. Глушкова в 1925 году была названа бухта в северной части залива Русанова на Карском побережье северного острова Новой Земли.

Литература 
 
  (в пер.)
Широкова В.А. Виктор Григорьевич Глушков - основатель системно-генетического подхода в гидрологии // История науки и техники: источники, памятники, наследие:третьи чтения по историографии и сточниковедению истории науки и техники. Материалы международно -научной конференции. 2019. С. 427-430.
 БСЭ, т. 6, 1971 г.
 БСЭ, 1-е изд., т. 17.

Ссылки 
 Глушков Виктор Григорьевич 
 

Учёные, репрессированные в СССР
Гидрологи СССР
Расстрелянные в СССР
Казнённые в 1937 году
Выпускники Петербургского университета путей сообщения